Список гор Японии ранжированных по высоте.

Список

Горы от 3000 метров 

Горы Японии
Япония
География Японии